Karlıova kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Karlovo (ort i Bulgarien), Plovdiv, Obsjtina Karlovo,

Turkiet 

 Karlıova (distriktshuvudort i Turkiet), Bingöl, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar